S39 ou S-39 peut faire référence à :

Sciences 
Astronomie
 S/2004 S 39, un satellite naturel de Saturne.

Chimie
 Le conseil de prudence: Porter un appareil de protection des yeux/du visage approprié., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Sikorsky S-39, un hydravion à coque américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres